Андрей Яблонский:
 Яблонский, Андрей Николаевич (1869—1918) — русский военачальник, генерал-майор.
 Яблонский, Андрей Эдуардович (род. 1976) — украинский футбольный арбитр.
 Яблонский, Андрей Яковлевич (1880—1951) — латвийский советский государственный деятель.